«1:0 в пользу девочек» — дебютный альбом группы «Ногу свело!», записан в 1990 году на студии «Рекорд», издан в 1993 году.

Список композиций

Участники 
 Максим Покровский: вокал, бас-гитара, музыка, текст
 Антон Якомульский: музыка, ударные, перкуссия, подпевки
 Михаил Серов : клавишные
 Константин Прокофьев : гитара
 Дмитрий Якомульский : гитара

Официальное переиздание этого альбома на CD должно произойти в скором будущем, как только права на первые три альбома группы перейдут назад к Максиму Покровскому и группе «Ногу свело!».

Отзывы 
Альбом «1:0 в пользу девочек» привлёк внимание стёбными текстами и вполне качественно сыгранной и записанной музыкой. Тем не менее, широкой известности эта пластинка группе не принесла.

Примечания

Ссылки 
 Этот альбом на Звуки. Ру
 

Альбомы группы «Ногу свело!»
Дебютные альбомы 1993 года